Hans Tyderle (eigentlich Johann Tyderle; * 15. Dezember 1926 in Zwittau, Tschechoslowakei) ist ein deutscher Zeichner und Maler, der sich seit Jahrzehnten mit der Kunst der Enkaustik, einer alten Maltechnik mit Wachs, beschäftigt.

Leben und Werk 
Tyderles Werke sind sowohl dem Expressionismus zuzuordnen, als auch der abstrakten Kunst. Die behandelten Themen umfassen Porträtmalerei, Stillleben, religiöse Kunst, Akt und Erotik, seltener auch Landschaft. Der Künstler signiert seine Gemälde mit dem Kürzel „Ha Ty“.

Maler (Deutschland)
Maler des Expressionismus
Tschechoslowake
Deutscher
Geboren 1926
Mann